Луций Емилий Павел може да се отнася за:

 Луций Емилий Павел (консул 219 пр.н.е.)
 Луций Емилий Павел Македоник
 Луций Емилий Павел (консул 50 пр.н.е.)
 Луций Емилий Павел (консул 1 г.)